

Ондавка — річка, ліва притока Ондави.
 Ондавка — село в Бардіївському окрузі Пряшівського краю.